Завоју има више значења:

 Завоју (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Завоју (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији